Dayton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Dayton Township (Arkansas)
 Dayton Township (Illinois)
 Dayton Township (Bremer County, Iowa)
 Dayton Township (Butler County, Iowa)
 Dayton Township (Cedar County, Iowa)
 Dayton Township (Chickasaw County, Iowa)
 Dayton Township (Iowa County, Iowa)
 Dayton Township (Webster County, Iowa)
 Dayton Township (Wright County, Iowa)
 Dayton Township (Kansas)
 Dayton Township (Newaygo County, Michigan)
 Dayton Township (Tuscola County, Michigan)
 Dayton Township (Cass County, Missouri)
 Dayton Township (Newton County, Missouri)
 Dayton Township (North Dakota)
 Dayton Township (South Dakota)